Berengo je priimek več oseb:    
 Gianni Berengo Gardin, italijanski fotograf
 Giovanni Maria Berengo, italijanski rimskokatoliški nadškof